Куртонн-ла-Мердрак (фр. Courtonne-la-Meurdrac) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.
 Марі Мердрак, Марі́ Мердра́к (фр. Marie Meurdrac; бл. 1610, Мандр-ле-Роз, Валь-де-Марн, Іль-де-Франс, Франція — 1680, Франція) — французька вчена-хімік.